Sergueï Aleksandrovitch Monakhov - en  et en  - (né le  à Pavlovsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 
Formé au SKA Saint-Pétersbourg, il commence sa carrière en senior avec le HK Piter dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau russe en 2007. Il passe professionnel en 2010 avec le HK VMF Saint-Pétersbourg dans la VHL. Le , il joue son premier match dans la KHL avec le SKA chez le HK CSKA Moscou. Il marque son premier but deux jours plus tard chez le HC Lev Poprad.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HK Piter || Pervaïa Liga || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || HK Piter || Pervaïa Liga || 30|| 8|| 7|| 15|| 14|| - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || SKA Saint-Pétersbourg 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010 || SKA-1946 || MHL || 65|| 22|| 28|| 50|| 10|| 5|| 0 || 0 || 0 || 0	
|-
| 2010-2011 || HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 56|| 11|| 7|| 18|| 2|| 8|| 1|| 0|| 1|| 27
|-
| rowspan=2|2011-2012 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 19|| 2|| 2|| 4|| 2|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 31|| 7|| 9|| 16|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || SKA-1946 || MHL || 2|| 3|| 2|| 5|| 0|| 3|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| rowspan=2|2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 13|| 3|| 2|| 5|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 22|| 4|| 8|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || SKA-1946 || MHL || 12|| 2|| 11|| 13|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Severstal Tcherepovets || KHL || 25|| 4|| 1|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Severstal Tcherepovets || KHL || 46|| 7|| 6|| 13|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Severstal Tcherepovets || KHL || 58 || 5 || 6 || 11 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Ijstal Ijevsk || VHL || - || - || - || - || - || 20 || 0 || 8 || 8 || 4
|-
| 2016-2017 || Severstal Tcherepovets || KHL || 41|| 6|| 3|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Severstal Tcherepovets || KHL || 48|| 2|| 3|| 5|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2018-2019 || Severstal Tcherepovets || KHL || 57 || 7 || 7 || 14 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Severstal Tcherepovets || KHL || 58|| 3|| 9|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 42 || 1 || 12 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || SaiPa || Liiga || 36|| 2|| 8|| 10|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || Amour Khabarovsk || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Severstal Tcherepovets
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Ijstal Ijevsk
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du SaiPa Lappeenranta